Salvatore Maresca ― calciatore
 Salvatore Maresca ― ginnasta